Vårtöron (Thelephora) är ett släkte av svampar. Vårtöron ingår i familjen Thelephoraceae, ordningen Thelephorales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar